Orthomiscus är ett släkte av steklar som beskrevs av Mason 1955. Orthomiscus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Orthomiscus